Cassulo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cassulo (1869–1952), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Silvio Cassulo (1905–1968), römisch-katholischer Bischof